Вільні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південь від Парижа, 34 км на південь від Орлеана, 33 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 451,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільні на сайті французького Національного інституту географії 
 Вільні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільні на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільні на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер